Лю́бош Ка́лоуда (; 20 мая 1987, Вишков, Чехословакия) — чешский футболист, полузащитник.

Биография 
Обладатель серебряной медали молодёжного чемпионата мира 2007 года. На этом чемпионате Калоуда трижды отличился забитыми голами (в ворота сборных КНДР, Панамы и Испании) и был признан одним из лучших в составе чешской сборной.

В январе 2008 года «Брно» были предложены 4 млн € от «Ювентуса», которые видели Калоуда как перспективную замену Недведу, однако команды не смогли достичь соглашения. Несмотря на интерес со стороны команд «Ньюкасл» и «Челси», голландского ПСВ Эйндховен, Любош перешёл в ЦСКА. За трансфер было заплачено 5,18 млн евро.

В марте 2008 года Калоуда подписал пятилетний контракт с ЦСКА. Дебютировал в составе армейцев 26 апреля 2008 года в выездном матче 7-го тура с «Лучом-Энергией».

Летом 2009 года футболист на правах аренды перешёл в чешскую «Спарту», c которой выиграл чемпионат Чехии. По окончании срока арендного соглашения вернулся в ЦСКА, но в итоге был отдан в аренду клубу первого дивизиона «Волгарь-Газпром».

В конце августа 2011 года был отдан в аренду в «Александрию» до конца сезона 2011/12. В состав команды он перешёл вместе с одноклубником Давидом Янчиком.

19 июля 2012 года подписал трехлетний контракт с пражской «Дуклой». В апреле 2014 года контракт был разорван и в июле 2014 года Калоуда стал игроком клуба «Словацко».

Достижения 
 Чемпион Чехии: 2009/10
 Серебряный призёр Чемпионата России: 2008
 Обладатель Кубка России: 2008/09
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Словацко» 
 
 
 Статистика сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 
 Статистика официальном сайте Synot Лиги 

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Зброёвка»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Словацко»